Bias de Priene, un dels Set Savis de Grècia
 Riu Beas o Bias, al Panjab
 Bias, gènere d'ocells passeriformes